Вильяро (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арратия-Нервион. Занимает площадь 9,1 км². Население — 1 142 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

История 
Город основан в 1338 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бискайи